Mann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clive F. Mann
 Gustav Mann
 Horace Mann
 Josef Johann Mann
 Wenzeslaus Blasius Mann
 William M. Mann